Sebastián Lucas Tagliabúe (, ur. 22 lutego 1985 w Olivosie) – emiracki piłkarz, argentyńskiego pochodzenia, grający na pozycji napastnika w emirackim klubie Al-Nasr Dubaj oraz reprezentacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Statystyki kariery

Klubowe 
Aktualne na dzień 23 listopada 2021. Brak dokładnych danych dla lat 2004–2008

Reprezentacyjne 
Aktualne na dzień 23 listopada 2021.

Sukcesy

Klubowe 
 Atletico Colegiales
 Mistrzostwo Primera C Metropolitana: 2007/2008

 Al Wahda
 Zdobywca Pucharu Prezydenta ZEA: 2016/2017
 Zdobywca Pucharu ligi ZEA: 2017/2018
 Zdobywca Superpucharu ZEA: 2017, 2018

Indywidualne 
 Król strzelców Saudi Professional League: 2012/2013 (19 goli)
 Król strzelców UAE Arabian Gulf League: 2015/2016 (25 goli), 2018/2019 (27 goli)

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Urodzeni w 1985
Argentyńscy piłkarze
Reprezentanci Zjednoczonych Emiratów Arabskich w piłce nożnej
Piłkarze Evertonu de Viña del Mar
Piłkarze Deportes La Serena
Piłkarze CD Once Caldas
Piłkarze Ettifaq FC
Piłkarze Ash-Shabab Dubaj
Piłkarze Al-Wahda Abu Zabi
Piłkarze Al-Nasr Dubaj